Kenos steht für:
 (2449) Kenos, Asteroid des inneren Hauptgürtels 

Siehe auch:
 Kenòs